Charlottenlund kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Charlottenlund – en bebyggelse og et ejerlav i Ordrup Sogn, Gentofte Kommune
 Charlottenlund (Dannemare Sogn) – en bebyggelse i Dannemare Sogn, Lolland Kommune
 Charlottenlund (Kragelund Sogn) – en bebyggelse i Kragelund Sogn, Silkeborg Kommune
 Charlottenlund (Norup Sogn) – et areal i Norup Sogn, Nordfyns Kommune
 Charlottenlund (Hou Sogn) – en avlsgård under Nedergård, Hou Sogn, Langeland Kommune